Кине́ограф () — приспособление для создания анимированного изображения, состоящего из отдельных кадров, нанесённых на листы бумаги, сшитые в тетрадь. Зритель, перелистывая особым способом тетрадь, наблюдает эффект анимации. Кинеография является одной из форм мультипликации.

Название кинеограф запатентовано в 1868 году англичанином по имени Джон Барнс Линнетт (). В 1894 году пионер кинематографа немецкий изобретатель Макс Складановски с помощью кинеографа представил свои первые пробные съёмки, за год до разработки им «Биоскопа» — аппарата для съёмки и проекции фильмов.

В 1897 году англичанин Генри Уильям Шорт () наладил массовое производство кинеографа под патентованным названием «филоскоп» (), снабдив его металлическим футляром и рычагом, облегчающим перелистывание страниц.

См. также 
 Волшебный фонарь
 Тауматроп
 Фенакистископ
 Стробоскоп
 Зоотроп
 Праксиноскоп

Оптические игрушки
Технологии мультипликации
История мультипликации
История кино
Изделия из бумаги